Southport hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Southport, Inglaterra

En Estados Unidos
 Southport (Carolina del Norte)
 Southport (Connecticut)
 Southport (Indiana)
 Southport (Maine)
 Southport (aldea), Nueva York
 Southport (pueblo), Nueva York
 Southport (Metro de Chicago)